Fatjon Sefa – calciatore albanese
 Jetmir Sefa – calciatore albanese